Давид Себастьян Клемент «Мистрше Смолл» Розегнал (; ) — чешский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольных школ кожушанского «Сокола» и оломоуцкой «Сигмы». Профессиональную карьеру начал в 1999 году в «Сигме», в 2003 году перешёл в «Брюгге», в составе которого выигрывал чемпионат Бельгии, Кубок Бельгии и Суперкубок Бельгии. В июне 2005 года перешёл в «Пари Сен-Жермен», с которым в итоге стал обладателем Кубка Франции. 29 июня 2007 года перешёл в «Ньюкасл Юнайтед», сумма трансфера составила 4,3 миллиона € (2,9 миллиона £). В составе «Ньюкасла» дебютировал уже 11 августа в матче против «Болтон Уондерерс». 31 января 2008 года был отдан в аренду римскому «Лацио», который 9 июня 2008 года объявил о выкупе трансфера игрока, выплатив «Ньюкаслу» ровно ту же сумму, которую тот ранее заплатил за переход Давида из клуба «Пари Сен-Жермен». В 2009 году «Гамбург» купил защитника за 3,5 миллиона евро. Контракт с футболистом подписан на три сезона.
C 2011 по 2015 годы выступал за французский «Лилль», отыграв 60 матчей и забив один мяч.

В июле 2015 года перешёл в бельгийский клуб «Остенде».

В сборной 
С 2001 года выступал за молодёжную сборную, в составе которой стал чемпионом Европы в 2002 году.

В составе главной национальной сборной Чехии дебютировал 18 февраля 2004 года в матче со сборной Италии. Принимал участие в финальных турнирах чемпионата Европы 2004 года и чемпионата мира 2006 года. Участник чемпионата Европы 2008 года.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2004
 Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд: 2002
 Чемпион Бельгии: 2004/05
 Обладатель Кубка Бельгии: 2003/04
 Обладатель Суперкубка Бельгии (2): 2003, 2004
 Обладатель Кубка Франции (2): 2005/06, 2010/11
 Обладатель Кубка Италии: 2008/09
 Чемпион Франции: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Франции: 2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Остенде»
 Профиль игрока на сайте Aliblog.novosib.cz
 Профиль игрока на сайте 08euro.ru
 Профиль игрока на сайте Lequipe.fr
 Статистика игрока на сайте Футбольной ассоциации Чехии

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Сигма»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Остенде»